Seznam zápasů československé a sovětské hokejové reprezentace uvádí data, výsledky a místa konání vzájemných zápasů hokejových reprezentací Československa a Sovětského svazu.

Lední hokej na olympijských hrách

Mistrovství světa v ledním hokeji

Kanadský pohár

Ostatní zápasy 

 pokračuje Seznam zápasů české a ruské hokejové reprezentace

Celková bilance vzájemných zápasů Československa a SSSR, SNS a Ruska 

Poznámky k utkáním:
 30. 1. 1992 SNS
 12. 2. 1992 (ZOH) SNS
 1. 5. 1992 (MS) Rusko
 30. 8. 1992 Rusko
 7. 11. 1992 Rusko
 17. 12. 1992 Rusko I.
 21. 12. 1992 Rusko II.

Literatura 
 Kronika českého hokeje – Miloslav Jenšík, Olympia 2001
 100 let českého hokeje – Karel Gut, Jaroslav Prchal, AS press 2008

Seznamy zápasů hokejových reprezentací
Československé sportovní seznamy
Zápasy československé hokejové reprezentace